Unter Zuckersäure versteht man:
im engeren Sinne die Glucarsäure im Technikerjargon
im weiteren Sinne eine der Zuckersäuren
In früherer Zeit verstand man darunter die Oxalsäure, die durch Oxidation von Zucker mit Salpetersäure entsteht